

Musica 
 Heartbreak Hotel  – canzone di Whitney Houston
 Heartbreak Hotel  – canzone di Elvis Presley
 Heartbreak Hotel  – singolo di Roger Miller
 Heartbreak Hotel  – canzone dei Jacksons del 1980 (in seguito reintitolata This Place Hotel)

Altro 
 Heartbreak Hotel  – film del 1988 diretto da Chris Columbus